Ольга Носкова:
 Носкова, Ольга Владимировна (род. 1955) — депутат Государственной Думы V созыва, журналист. 
 Носкова, Ольга Геннадьевна (род. 1948) — российский психолог, профессор.